Koninklijke Australische luchtmacht
 Koninklijke Bahreinse luchtmacht
 Koninklijke Britse luchtmacht
 Koninklijke Bruneise luchtmacht
 Koninklijke Cambodjaanse luchtmacht
 Koninklijke Canadese luchtmacht
 Koninklijke Deense luchtmacht
 Koninklijke Jordaanse luchtmacht
 Koninklijke Maleisische luchtmacht
 Koninklijke Marokkaanse luchtmacht
 Koninklijke Luchtmacht (Nederland)
 Koninklijke Nieuw-Zeelandse luchtmacht
 Koninklijke Noorse luchtmacht
 Koninklijke Omaanse luchtmacht
 Koninklijke Saoedische luchtmacht
 Koninklijke Thaise luchtmacht

Zie ook 
 Lijst van luchtmachten